Crosare ima više značenja:
 Crosare, Verona
 Crosare, Vicenza